Тевфрант (Тевтрант или Тевтрас, ) — персонаж древнегреческой мифологии . Царь Тевфрании (Мисии). Муж Авги, отчим Телефа. Отдал Телефу в жены свою дочь Аргиопу. Иногда отождествляется с отцом Текмессы. «Тифранта город» упоминает Эсхил. По некоей версии, сын Пандиона, отец Феспия.

Ссылки 
Тевфрант

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Малая Азия в древнегреческой мифологии